1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  
16. stoletje | 17. stoletje | 18. stoletje | 19. stoletje | 20. stoletje | 21. stoletje | 22. stoletje 
 Druga stoleetja  

Devetnajsto stoletje obsega leta od 1801 do vključno 1900. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1800 do 1899.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po devetnajstem stoletju so pisana ležeče.

Stoletja